

Населені пункти та їхні частини

 Ковальське — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ковальське — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ковальське — частина села Браниця в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства

Примітки